Ausstattung steht für:

 Ausstattung (Recht), Zuwendungen an Kinder
 Ausstattung (Buch), Eigenschaften eines Druckproduktes
 Ausstattung (Theater), optische Gestaltung einer Theateraufführung
 Ausstattung beim Film, siehe Szenenbild

Siehe auch:
 Anfangsausstattung, in den Wirtschaftswissenschaften ein Ausgangszustand
 Kirchenausstattung, Einrichtungsstücke einer Kirche
 Sponsoring, Förderung durch Leistungen